Ла Марија има више значења:

 Ла Марија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Марија (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику